Chameleon – album muzyczny Helloween
 Chameleon – album muzyczny Tomasza Stańko
 Chameleon – album muzyczny Månsa Zelmerlöwa
 Chameleon – gra komputerowa czeskiego studia Silver Wish Games (obecnie 2K Czech)
 Chameleon – postać z serii gier Mortal Kombat